Neyron est une commune française, située dans l'Ain.
 Antoine Neyron dit Neyron cadet (1738 - 1807), négociant et homme politique français.
 'Paul Neyron', cultivar de rosier.